Poligny (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Poligny (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Poligny (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Poligny (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże